Йиржи Поливка (Юрий Иванович; 1858—1933) — чешский филолог.

Биография

Йиржи Поливка родился в 1858 году в австрийском городе Энсе.

Слушал лекции в Праге и Загребе, путешествовал по славянским землям, занимался рукописями в петербургских и московских библиотеках. Сторонник теории миграции (заимствования) Теодора Бенфея. Профессор славянской филологии чешского Пражского университета. 

Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук c 01.12.1901 по отделению русского языка и словесности. Член-корреспондент Русского географического общества по Отделению Этнографии с  года.

Йиржи Поливка умер 21 марта 1933 года в городе Праге.

Избранная библиография

 «Paläographische, grammatische und kritische Eigenthümlichkeiten in dem Makedonischen Praxapostolus» («Archiv für slav Phil.», X),
 исследования о Никодимовом Евангелии в славянских литературах («Časop. Česk. Mus.», 1890—1891),
 статьи о Шафарике, Грибоедове, Пыпине.
 Особую группу научных работ Поливки составляют его сравнительные исследования сказочных сюжетов у славянских народов; синтезом их являются крупные сочинения «О srovnávnacím studiu tradic lidových» и «Pohádkoslovné Studie» (Прага, 1904).

Примечания

Литература 
 
 
 

 Филологи Чехии
Слависты Чехии
Члены Русского географического общества до 1917 года